Калишское воеводство — административно-территориальная единица, существовавшая в Польше в разные века:
 Калишское воеводство (I Речь Посполитая);
 Калишское воеводство (1816—1837);
 Калишское воеводство (1975—1998).

См. также 
 Калишский повят
 Калишский департамент
 Калишская губерния